Франоа може да се односи на:
Франоа (Ду) (), насеље у Француској, у департману Ду
Франоа (Јура) (), насеље у Француској, у департману Јура
Франоа (Север) (), насеље у Француској, у департману Север